Shine a Light kan henvise til:

 sange
 Shine a Light (The Rolling Stones-sang) – The Rolling Stones sang
 Shine a Light (McFly-sang) – sang af McFly

 andet
 Shine a Light (album) – album af The Rolling Stones
 Shine a Light (film) – dokumentarfilm om The Rolling Stones af Martin Scorsese